Серхіо Дальма (Sergio Dalma) — іспанський і каталонський поп-співак.
 Сен-Дальма-ле-Сельваж, Сен-Дальма́-ле-Сельва́ж (фр. Saint-Dalmas-le-Selvage) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.